Нормата () е правило, канон и установен ред .

 Правна норма;
 Социална норма;
 Езикова правописна норма;
 Научна норма – в естествените науки, логиката, математиката и другаде е стандартно правило, като отправна точка.

География 
 Норма – градче в Италия, провинция Латина, регион Лацио.

Други 
„Норма“ – опера от Винченцо Белини

Източници

Вижте също 
 Норма (име)